Figoli oder Fígoli ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Figoli (* 1900), italienischer Gewichtheber
 Ernesto Fígoli (* 1888), uruguayischer Fußballtrainer
 Irene Figoli (* 1985), uruguayische Judoka
 Luigi Figoli, italienischer Bobfahrer
 Mateo Figoli (* 1984), uruguayischer Fußballspieler